Lubuk Tanjung (Air Napal), een plaats in Indonesië
Lubuk Tanjung (Muara Pinang), een plaats in Indonesië
Lubuk Tanjung (Lubuk Linggau Barat I), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing